Davao kan syfta på:

Geografi

Filippinerna
 Davaoregionen – en region på ön Mindanao
 Davao del Norte – en provins på ön Mindanao
 Davao del Sur – en provins på ön Mindanao
 Davao – den största staden i provinsen Davao del Sur
 Davao Oriental – en provins på ön Mindanao
 Davaobukten